El término No Limit —en español: Sin límite— puede hacer referencia a:

Música 
 No Limit Records, sello discográfico de Richmond, California.
 «NO limiT», canción de la serie Basquash! de 2009.
 «No Limit», canción del grupo neerlandés 2 Unlimited de 1993.
 «No Limit», canción del rapero estadounidense G-Eazy junto a ASAP Rocky y Cardi B de 2017.

Otros 

 Término utilizado en el póquer para designar la versión Texas hold 'em.